La vache (single), single uit 1995 van Milk Inc.
 La Vache (film), film uit 2016 van Mohamed Hamidi